Les Breens sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Breen, située dans le Quadrant Alpha.

Physiologie 
De la taille et de la corpulence des Humains, les Breens se caractérisent par une température corporelle proche de -30 °C. Pour voyager, ils revêtent donc des combinaisons réfrigérantes, car une température supérieure à -18 °C peut les tuer.

Ils ne possèdent pas de système sanguin. Leurs organes sont alimentés de façon indépendante par des micro-tubules qui rejoignent la surface de la peau. Cela les rend plus résistants au combat.

Les Breens se reproduisent très jeunes.

Il est impossible pour les peuples télépathes de connaître les pensées de cette race.

Culture 
Le peuple breen est très mystérieux. La Confédération Breen ne participe officiellement à aucune alliance, bien qu'elle se soit mise du côté du Dominion lorsqu'il a affronté la Fédération.

Les autres peuples considèrent qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Un proverbe romulien dit qu'« il ne faut jamais tourner le dos à un Breen ».

C'est une race guerrière dont certains membres pratiquent l'esclavage et la piraterie. Il semble qu'ils ne connaissent pas vraiment la peur.

Technologie 
Ils sont spécialisés dans toutes les techniques liées à la cryogénie.

Ils possèdent leur propre système d'occultation et leurs vaisseaux semblent comporter de nombreux composants biologiques.

Leurs systèmes d'armes absorbant l'énergie ont déjoué les défenses des vaisseaux de la Fédération, des Klingons et des Romuliens jusqu'à un réglage sur un navire Klingon survivant qui leur permit de résister.

Espèce extraterrestre de Star Trek